

Persone 
 Antti Kupiainen – matematico e fisico finlandese
 Matias Kupiainen – chitarrista e produttore discografico finlandese
 Pekka Kupiainen – calciatore finlandese
 Petteri Kupiainen – calciatore finlandese